SDS BiH se može odnositi na:

 Srpska demokratska stranka (Bosna i Hercegovina), politička stranka u Bosni i Hercegovini,
 Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine (1909. – 1919.), povijesna politička stranka u Bosni i Hercegovini.